Моника Адамчак (; родилась 21 января 1983 года в Сиднее, Австралия) — австралийская теннисистка польского происхождения; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Моника в теннисе с девяти лет; любимое покрытие — трава.

Спортивная карьера 

В феврале 2013 года дошла до финала турнира ITF в Берни (Австралия).

На Открытом чемпионате катара по теннису 2018 года, в середине февраля австралийская теннисистка в паре с Людмилой Киченок из Украины сумели дойти до полуфинального матча в котором уступила паре Клепач — Мартинес Санчес.

На турнире в Монтеррей (Мексика) в парном разряде вместе с соотечественницей Джессикой Мур дошли до финала, но проиграли паре Эйжа Мухаммад/Санчес Мария в двух сетах со счётом 7-6(2), 6-4. На следующем турнире в Боготе (Колумбия) пара Джессика Мур/Моника Адамчак дошли до полуфинала, уступив там будущим победительницам турнира, австралийской паре Зои Хайвс/Астра Шарма.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (19)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (55)

Победы (32)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Теннисисты Австралии